Tüzet viszek Hubay Miklós színműve
 Tüzet viszek tévéfilm
 Tüzet viszek a Republic együttes albuma
 Tüzet viszek a Ghymes együttes dala a Smaragdváros című lemezről
 Tüzet viszek gyermekdal